Teleocho puede referirse a:

Teleocho: canal de televisión cordobés usado desde 1991 hasta 2018, actualmente como Telefe Córdoba.
Teleocho Noticias: noticiero de Teleocho (Córdoba) emitido desde 1994 hasta 2018, actualmente como Telefe Noticias.